Ito kan som auktorsförkortning betyda:

 Hiroshi Itô
 Motomi Ito
 Tokutarô Itô
 Keisuke Ito

Robotskapade auktorsförkortningar